Augusta Victoria de Hohenzollern (en alemán, Auguste Viktoria von Hohenzollern; Potsdam, 19 de agosto de 1890 - Eigeltingen, 29 de agosto de 1966) fue una princesa alemana que fue la esposa del rey Manuel II de Portugal, aunque nunca llegó a reinar pues su matrimonio fue posterior a la proclamación de la República Portuguesa.

Familia 
Nacida en Potsdam, fue la única hija del príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen, en algún momento presunto heredero al trono del Reino de Rumania (1864-1927), y de su primera esposa, la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias.

Sus abuelos paternos fueron el príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen y la infanta Antonia de Braganza, una de las herederas al trono de Portugal; y los maternos fueron el príncipe Luis de Borbón-Dos Sicilias, conde de Trani, y la duquesa Matilde Ludovica de Baviera. Luis era el hijo mayor del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de su segunda esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen. Matilde era la cuarta hija del duque Maximiliano de Baviera y de la princesa Ludovica de Baviera. María Teresa era una hija del archiduque Carlos de Austria-Teschen y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. El archiduque era un hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Luisa de España. Augusta Victoria era una sobrina paterna del rey Fernando I de Rumania.

Matrimonios y últimos años 
El 4 de septiembre de 1913, en el Castillo de Sigmaringen, Augusta Victoria se casó con el rey Manuel II de Portugal, que era su primo segundo, porque ambos eran bisnietos de la reina María II de Portugal. Él había accedido al trono portugués tras el asesinato de su padre, el rey Carlos I de Portugal, y de su hermano mayor, el duque Luis Felipe de Braganza, el 1 de febrero de 1908. Había sido depuesto por la revolución del 5 de octubre de 1910, lo que resultó en el establecimiento de la Primera República portuguesa. La novia tenía veintitrés años y el novio veinticuatro.

Como el rey estaba en el exilio en Inglaterra y como la monarquía fue abolida oficialmente en Portugal, Augusta Victoria nunca recibió oficialmente el título de reina; sin embargo, incluso en el exilio en Inglaterra, fueron bien tratados por los monárquicos.

Manuel murió el 2 de julio de 1932, en Twickenham, Middlesex, Inglaterra. No hubo hijos de este matrimonio.

El 23 de abril de 1939, Augusta Victoria se casó con su segundo marido, el conde Carlos Roberto Douglas, el jefe número 13° de la sueca casa condal de Douglas, señor del castillo de Langenstein en Baden y heredero del Mühlhausen (implicaba fideicomiso o no se podía vender). Era el hijo mayor del conde Luis Guillermo Douglas. La novia tenía casi cuarenta y nueve años, y el novio cincuenta y nueve, que cumpliría el día después del matrimonio. Era divorciado de Sofía de Fine Blaauw. Tampoco hubo hijos de este matrimonio. Douglas murió el 26 de agosto de 1955. Augusta falleció en Eigeltingen, Baden-Wurtemberg, Alemania Occidental, a los 76 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en el castillo de Langenstein, propiedad de la familia Douglas en Hegau.

Títulos y tratamientos 
 19 de agosto de 1890 - 4 de septiembre de 1913: Su Alteza Serenísima la princesa Augusta Victoria de Hohenzollern.
 4 de septiembre de 1913 - 2 de julio de 1932: Su Majestad Fidelísima la reina de Portugal y Algarves.
 2 de julio de 1932 - 23 de abril de 1939: Su Majestad Fidelísima la reina viuda de Portugal y Algarves.
 23 de abril de 1939 - 29 de agosto de 1966: Su Excelencia la condesa Douglas.

Órdenes 
  Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal).
  Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 McNaughton, C. Arnold. The Book of Kings: A Royal Genealogy.

Enlaces externos 

Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Consortes de miembros de la casa de Braganza
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX